Connosuenessing podría referirse a:

 Connoquenessing (Pensilvania)
 Municipio de Connoquenessing (condado de Butler, Pensilvania)